

Geografia 
 Germania
 Lüssow – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario di Rostock)
 Lüssow – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Pomerania Anteriore Settentrionale)
 Lüssow – frazione della città di Gützkow nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore